Monoprint of monotype, een druktechniek
 Monotype Imaging, een letterzet- en letterontwerpbedrijf opgericht door Tolbert Lanston
 Monotype-lettertypen, door dit bedrijf ontworpen lettertypen
 Monotypisch, een term uit de biologie